Název Onen Svět má více míst:
 Onen Svět (Čachrov), část městyse Čachrov v okrese Klatovy
 Onen svět (přírodní rezervace), přírodní rezervace v okrese Klatovy
 Onen Svět (Kovářov), osada, část obce Kovářov v okrese Písek, v katastrálním území Zahořany, na severovýchodní straně Hrbů, nad vesnicí Lašovice (Kovářov)
 Onen svět (turistická chata), turistická chata a rozhledna v obci Kovářov
 Onen Svět (Klučenice), osada v obci Klučenice v okrese Příbram, v katastrálním území Zadní Chlum, na jihozápadní straně Hrbů

Poznámka: V původním významu znamená onen svět (psáno s malými písmeny) místo posmrtného života (záhrobí, podsvětí)